Příjmení Škrabal nosí více významných osobností:

 Josef Škrabal (1875–1932) – český katolický kněz
 Karel Škrabal (* 1969) – český básník a novinář
 Michal Škrabal (* 1979) – vědecký pracovník a lexikograf
 Vojtěch Škrabal (1961–2022) – český politik a lékař – ortoped
 Zora Škrabalová (* 1981) – česká basketbalistka 
 Ondřej Škrabal (* 1992) – spisovatel a divadelní režisér